Аллсвенскан 1968 — 44-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1968 року розпочався 15 квітня й завершився 27 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб «Естерс» ІФ (Векше).

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу

Швеція
1968 у шведському спорті